Tamazight est le féminin du terme berbère « amazigh », traduit par « berbère ». Il peut désigner :

 La langue amazighe
 Le tamazight du Maroc central, une des variantes de cette langue, parlé dans le centre du Maroc, autour du Moyen Atlas et du Haut Atlas.
 La chaîne de télévision marocaine Tamazight TV, destinée à la promotion de la culture berbère.